Maouda peut désigner :
Maouda, la commune du Burkina Faso
Maouda, la commune du Cameroun